Самуэль Йессурун де Мескита (; 6 июня 1868, Амстердам — 11 февраля 1944, Освенцим) — нидерландский художник и график, представитель модернизма. Активно работал в годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Среди его учеников был художник-график М. К. Эшер (1898-1972). Будучи сефардским евреем, в старости он был отправлен нацистами в Освенцим, где был отравлен газом вместе со своей женой. После войны де Мескита был почти забыт.

Биография 
Самуэль де Мескита родился в светской семье сефардских евреев.

С раннего возраста интересовался искусством. Экспериментировал с различными изобразительными средствами и приобрёл известность своими гравюрами на дереве. В 1920-х преподавал в Школе архитектуры и декоративных искусств в Харлеме. Одним из его учеников был Эшер, на творчество которого де Мескита оказал значительное влияние. Эшер поддерживал дружеские отношения с де Мескитой вплоть до 1 февраля 1944 года, когда де Мескита вместе с семьёй был схвачен нацистами.

Самуэль де Мескита и его жена Элизабет были отправлены в концентрационный лагерь Освенцим, где 11 февраля погибли в газовой камере. Их единственный сын Яап, историк искусства, умер в концлагере Терезинштадт 20 марта.

После гибели учителя Эшер помог отправить его работы в амстердамский музей «Стеделейк», оставив у себя лишь один эскиз со следом немецкого сапога, а в 1946 году он организовал в упомянутом музее мемориальную выставку.

Литература 
 .

Примечания

Ссылки 
 Ксилографии Самуэля Йессурун де Мескита на сайте музея «B.C. Koekkoek-Haus»

Художники Нидерландов
Жертвы Холокоста
Умершие в концлагере Освенцим
Персоналии:Холокост в Нидерландах